Papouschek ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Papouschek (* 1941), österreichische Schauspielerin, Operettensängerin und Musicaldarstellerin
 Josef Papouschek (1882–1958), österreichischer Kommunalpolitiker